De Grand Prix-wegrace van Duitsland 1994 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 12 juni 1994 op de Hockenheimring Baden-Württemberg nabij Hockenheim, Duitsland.

Het evenement werd overschaduwd door een dodelijk ongeluk in de zijspanklasse. Bij een ongeluk waarbij zeven combinaties betrokken waren, moest Simon Prior, de bakkenist van Yoshisada Kumagaya, worden vervoerd naar het ziekenhuis van Mannheim, waar hij na twee nachten op 40-jarige leeftijd overleed aan zijn verwondingen.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse
De race werd gestopt na 13 van de 16 geplande ronden na het dodelijke ongeval van bakkenist Simon Prior.

1994
Duitsland
Sportevenement in Hockenheim